Диора́ма и Diorama:

 Диорама — лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина с передним предметным планом.
 Диорама — муниципалитет в бразильском штате Гояс.

 Diorama — немецкая darkwave-группа.
 Diorama — трижды платиновый альбом австралийской рок-группы Silverchair 2002 года.

См. также 
 Панорама